Braak kan zijn:
 braak (gronden), gronden (bouw of landbouw) die niet in gebruik zijn
 braak of inbraak, het openbreken van een gebouw om zich ongeoorloofde toegang te verschaffen
 braak (gereedschap), gereedschap om vlas te braken
 braak (toponiem), (deel van een) toponiem

Geografie
 Braak (Eersel), een buurtschap in Nederland bij Vessem in de gemeente Eersel
 Braak (waterloop), een waterloop in Nederland die de Zaan met de Ringvaart van de Wijdewormer verbindt
 Braak (polder), een polder bij Obdam in de Nederlandse provincie Noord-Holland
 Braak (Duitsland), plaats in Duitsland
 De Braak (Paterswolde), landgoed nabij Paterswolde
 Braak (Suriname), plaats in Suriname

Persoonsnamen
 André van der Braak (1963), Nederlands filosoof en zenleraar
 Bert van den Braak (1958), Nederlands parlementair historicus en hoogleraar
 Menno ter Braak (1902-1940), Nederlands schrijver
 Ted de Braak (1935), Nederlands acteur, cabaretier en radio- en televisiepresentator
 Willem Ter Braak, ook wel Jan Willem (of Wilhelm) Ter Braak, origineel Engelbertus Fukken (1914–1941), Nederlands spion

Overige eigennamen
 Braak (band), een Utrechtse popgroep, actief rond 1980
 Braak (motorfiets), een historisch Duits motorfietsmerk
 Braak (tijdschrift), een tijdschrift van Remco Campert en Rudy Kousbroek
 Stadion De Braak, voormalige naam van SolarUnie Stadion, voetbalstadion van Helmond Sport